Automerken:
Peerless (Cleveland)
Peerless (Slough)

Motorfietsmerken:
Peerless (Birmingham)
Peerless (Boston)
Peerless (Melbourne)
Peerless (Oldham)

Vrachtwagenmerken:
Peerless (Cleveland)
Peerless (Slough)